Jean-Pierre Tagliaferri
 Mario Tagliaferri
 
 Ugo Tagliaferri

Voir aussi